ГДР принимала участие в конкурсе  Интервидение 4 раза. Дебют состоялся в 1977 году, когда ГДР представляли певец Франк Шебель и группа «Kreis», занявшие 5 и 10 место, соответственно. Единственный раз, когда ГДР попадало в тройку лидеров, был 1978 год, тогда группа «4PS» заняла второе место.

Официально, страна покинула конкурс в 1980 году, навсегда.

Участники 

  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Последнее место
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована

Полученные голоса 
Таблица баллов, полученных ГДР в финале. Прочерки в клетках стоят у стран, не участвовавших в голосовании; "Х" — в случае, если указанные страны не отдали ни одного балла ГДР.

Комментаторы, глашатаи, вещатели 

Интервидение